Måsgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsgrunden, Iniö, Åboland, 
 Måsgrunden, Houtskär, Åboland, 
 Måsgrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Måsgrund
Måsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar